Amerikai Egyesült Államok
 Helen (Georgia)
 Helen (Maryland)
 Helen (Nyugat-Virginia)
 Helen (Washington)